DEET est un sigle de quatre lettres qui signifie :
 N,N-diéthyl-3-méthylbenzamide, un répulsif insectifuge contre les insectes et acariens dont tiques,
 Diplôme européen d'études technologiques.